Сезон «Осасуна» (Памплона) 2016—2017 96-й за ліком сезон футбольного клубу Осасуна. Клуб взяв участь у Ла-Лізі, після двох років у Сегунді, і Копа-дель-Рей.

Поточний склад

Змагання

Усі турніри

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Результати за туром

Матчі

Ла-Ліга

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Примітки

Посилання 
Official website 
 Futbolme team profile 
BDFutbol team profile

Сезони «Осасуна» (Памплона)
Osasuna